Октан — органическое соединение класса алканов.

Технологии 
 Октан — морской угломерный прибор, аналогичный секстану.
 SGI Octane — Octane (кодовое имя «Racer») и Octane2 («Speedracer») — рабочие станции от Silicon Graphics.
 «Октан» — тип советских спутников видовой разведки

Искусство 
 «Октан» — британский психологический триллер 2003 года.
 Октан () — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров».

Спорт 
 «Октан» — российский футбольный клуб из Перми.
 «Октан» — российский хоккейный клуб из Перми.
 «Октан» — название волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска в 1993—2002 годах.

Персоналии 
 Михаил Октан — псевдоним М. А. Илинича (казнён 1944), редактора оккупационной газеты «Речь»

Примечания

См. также 
 Октановое число — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива для двигателей внутреннего сгорания.